WWE SmackDown Women's Championship (em português: Campeonato Feminino do SmackDown da WWE) é um campeonato mundial feminino de luta profissional criado e promovido pela promoção americana WWE, defendido em sua divisão de marca SmackDown. É um dos dois títulos mundiais femininos para o elenco principal da WWE, junto com o Campeonato Feminino do Raw no Raw. A atual campeã é Charlotte Flair, que está em seu sétimo reinado recorde.

O título foi revelado em 23 de agosto de 2016, no episódio do SmackDown Live como o título de contrapartida do então Campeonato Feminino da WWE, que se tornou exclusivo do Raw como resultado do Draft da WWE de 2016. Esse título foi posteriormente renomeado após a coroação da inaugural Campeã Feminina do SmackDown, Becky Lynch. Em 2019, o Campeonato Feminino do NXT se tornou o terceiro título principal da divisão feminina da WWE. O Campeonato Feminino do SmackDown teve três eventos pay-per-view da WWE: TLC: Tables, Ladders & Chairs em 2018 e, junto com o Campeonato Feminino do Raw, o principal evento da WWE, WrestleMania em 2019, e na primeira noite da WrestleMania em 2021. também foi o primeiro campeonato feminino a ser defendido na Arábia Saudita, que ocorreu no Super ShowDown em 2020 e no Crown Jewel em 2021.

História 
Em julho de 2016, a WWE reintroduziu a extensão da marca em que a promoção novamente dividiu sua lista entre as marcas Raw e SmackDown, onde os lutadores são designados exclusivamente para atuar; a primeira divisão da marca terminou em agosto de 2011. Durante o draft de 2016, a atual Campeã Feminina da WWE Charlotte foi convocada para o Raw, deixando o SmackDown sem um título feminino. Imediatamente após o SummerSlam no episódio do SmackDown de 23 de agosto de 2016, o comissário do SmackDown Shane McMahon e o gerente geral Daniel Bryan revelaram o Campeonato Feminino do SmackDown (o título do Raw foi posteriormente renomeado). Um six-pack elimination challenge foi então agendado para o Backlash em 11 de setembro de 2016, para determinar a campeã inaugural. As seis mulheres que competiram no SummerSlam na luta de duplas de seis mulheres foram escolhidas para o desafio: Alexa Bliss, Becky Lynch, Carmella, Naomi, Natalya e Nikki Bella. Lynch se tornou a campeã inaugural quando eliminou Carmella pela última vez. O Campeonato Feminino do NXT se tornaria o terceiro principal título feminino da WWE quando a marca NXT, anteriormente o território de desenvolvimento da promoção, se tornou a terceira grande marca da WWE em setembro de 2019, quando foi transferida para a USA Network.

O design do cinturão do campeonato é fisicamente idêntico ao Campeonato Feminino do Raw, com a única diferença de que o fundo da placa central e os globos das placas laterais padrão são azuis (em oposição ao vermelho) para simbolizar sua exclusividade para o SmackDown. No que se tornou uma característica proeminente da maioria dos cinturões de campeão da WWE, as placas laterais podem ser personalizadas com o logotipo da campeã. Durante o segundo reinado de Naomi, tiras de luzes LED multicoloridas foram colocadas ao redor do contorno do logotipo da WWE e do contorno do cinturão para combinar com sua gimmick de "brilho".

O título encabeçou um evento pay-per-view pela primeira vez no TLC: Tables, Ladders & Chairs em dezembro de 2018, onde Becky Lynch o defendeu em uma luta de triple threat Tables, Ladders, and Chairs contra Charlotte Flair e Asuka, que Asuka ganhou; este também foi o primeiro combate de triple threat do TLC feminino. O título estava então em jogo em uma luta winner takes all triple threat no evento principal da WrestleMania 35 em abril de 2019, onde Flair defendeu o título contra a Campeã Feminina do Raw Ronda Rousey e Lynch, que venceu a luta. Esta foi a primeira luta feminina no evento principal da WrestleMania – o principal evento da WWE. No Super ShowDown em fevereiro de 2020, o título se tornou o primeiro campeonato feminino a ser defendido na Arábia Saudita, onde Bayley manteve o título sobre Naomi; esta foi apenas a segunda partida feminina disputada no país. O título estaria novamente em jogo no evento principal de uma WrestleMania, desta vez na Noite 1 da WrestleMania 37 em abril de 2021, onde Bianca Belair derrotou Sasha Banks para conquistar o título; esta também foi a primeira vez que dois afro-americanos encabeçaram uma WrestleMania e apenas a segunda luta feminina para o evento principal do show anual. O título foi defendido pela segunda vez na Arábia Saudita no Crown Jewel em 2021, onde Becky Lynch se manteve contra Bianca Belair e Sasha Banks em uma luta triple threat.

Luta inaugural pelo campeonato

Reinados 

Em 9 de abril de 2022, no total, havia 21 reinados entre 10 campeãs e 1 vago. Becky Lynch foi a campeã inaugural. Charlotte Flair tem mais reinados com seis. O segundo reinado de Bayley é o mais longo reinado em 380 dias, enquanto o quarto reinado de Flair é o mais curto em 4 minutos e 55 segundos. Bayley também detém o recorde de reinado combinado mais longo em 520 dias. Asuka é a campeã mais velha, tendo conquistado o título aos 37 anos, enquanto Alexa Bliss é a mais jovem aos 25 anos.

Ronda Rousey é a atual campeã em seu primeiro reinado. Ela derrotou Charlotte Flair em uma luta "I Quit" no WrestleMania Backlash em 8 de maio de 2022, em Providence, Rhode Island.

Ligações externas 

Campeonatos da WWE